Michael Hicks Beach ou Michael Hicks-Beach peut faire référence à :

 (1760-1830), MP pour Cirencester 1794-1818
 (1809-1854), MP pour East Gloucestershire 1854 
Michael Hicks Beach (1837-1916),  baronnet, chancelier de l'Échiquier 1885–1886 et 1895–1902, Leader conservateur à la Chambre des communes 1885-1886
Michael Hicks-Beach (1877-1916), homme politique britannique
Michael Hicks Beach (1912-1992)
 (1950)

Voir aussi 
Hicks Beach Baronets